«Алтайлес» - российская компания, занимающаяся заготовкой древесины и развитием производств по переработке древесины на территории Алтайского края.

История 

История компании началась в 2007 году с вступлением в силу нового Лесного кодекса РФ. Согласно проведенной реформе, участки леса были переданы в долговременную аренду частным предприятиям. 

На сегодняшний день ЛХК «Алтайлес» является арендатором 1 млн. 434 тыс. га земель, что составляет 31,2% от общей площади лесного фонда Алтайского края.

В 2010 году Алтайлес открыл лесодеревоперерабатывающий комбинат (ЛДК) в Камне-на-Оби. 

В апреле 2012 года состоялось открытие лесодеревоперерабатывающего комбината  в Рубцовске. 

В первой половине 2017 года стало известно, что «Алтайлес» на 80% увеличил производство домокомплектов. 

В 2019 году стало известно о запуске крупного деревообрабатывающего предприятия под названием Павловский ДОК, расположенным в Алтайском крае.

Осенью и весной 2019 года Алтайлес провел провел искусственное и комбинированное лесовосстановление, дополнение лесных культур, мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, вырастил посадочный материал в питомниках, а также провел агротехнические уходы за лесными культурами. 

В сентябре 2021 года стало известно, что "Алтайлес" подписал соглашения о социальном партнерстве с администрациями более двадцати городов и районов, где территориально находятся предприятия холдинга.

В ноябре 2021 года стало известно о приобретении Алтайлеса. Им стала мобильная щепорубительная машина BRUKS с манипулятором Kesla для получения биомассы из порубочных остатков на лесосеках.

В июне 2022 года стало известно о переходе "Алтайлес" на видеомониторинг лесного фонда. Началась установка видеокамер на пожарно-наблюдательных вышках.

Структура 

В состав компании входит 16 предприятий деревообрабатывающей отрасли Алтайского крае (в том числе 6 заводов), на которых занято около 4500 сотрудников: 

 «Алеусский лес»
 «Бобровский лесокомбинат»
 «Вострово Лес»
 «Залесовский лес»
 «Грин-Форс»
 «Каменский ЛДК»
 «Корал»
 «Лебяжье-Лес»
 «Лес Сервис»
 «Лесное»
 «Новичиха лес»
 «Приобье»
 «Ребрихинский лесхоз»
 «Рубцовский ЛДК»
 «Содружество»
 «Фрунзенский лесхоз»
 «Павловловский ДОК»

Примечания

Ссылки 
https://www.youtube.com/watch?v=TEhtc8hGch8

Предприятия Алтайского края
Появились в 2007 году в России
2007 год в Алтайском крае